Конституция Молдавской ССР (1941)
 Конституция Молдавской ССР (1978)

См. также 
 Конституция Молдавской АССР (1938)
 Конституция Молдавии